Mercy (album), een album van zanger Sam Baker
 Mercy (Duffy), de eerste single van zangeres Duffy
 Mercy (Muse), een single van de Britse rockband Muse
 Mercy (OneRepublic), een nummer uit 2008
 Mercy (Shawn Mendes), een nummer uit 2016
 Mercy (televisieserie), een Amerikaans ziekenhuisdrama-televisieserie
 films:
 Mercy (1995) van Richard Shepard met Sam Rockwell en John Rubinstein
 Mercy (2000) van Damian Harris met Ellen Barkin en Julian Sands
 Mercy (2009) van Patrick Hoelck met Scott Caen en Wendy Glenn
 Mercy (2014) van Peter Cornwell met Dylan McDermott en Mark Duplass

 Mercy (Allier)
 Mercy (Yonne)
ook:
Mercy-le-Bas,  Meurthe-et-Moselle
Mercy-le-Haut,  Meurthe-et-Moselle